Hertha BSC (celým názvem Hertha Berliner Sport-Club e.V.) je německý sportovní klub, který sídlí v berlínském městském obvodu Charlottenburg-Wilmersdorf. Založen byl 25. července 1892 jako BFC Hertha 1892, spojením s klubem Berliner Sport-Club (BSC) v roce 1923 získal své dnešní jméno. Od sezóny 2013/14 hraje v Bundeslize, německé nejvyšší fotbalové soutěži.

Hřištěm klubu je berlínský Olympijský stadion. K tomu přispívá ještě skutečnost, že Hertha BSC je mužstvem hlavního města Německa. Přesto je nutno konstatovat, že tento klub dosud nehrál žádnou výraznou roli v nejvyšší soutěži Německa, v první Bundeslize.

Mimo mužský fotbalový oddíl má sportovní klub i jiné oddíly, mj. oddíl plážového volejbalu, boxu, progamingu, futsalu, kuželek a stolního tenisu.

Historie 
Klub vznikl roku 1892 a jeho název i klubové barvy – tedy modrá a bílá – vychází z parní lodi s názvem Hertha vlastněné jedním ze zakládajících členů. Původní název byl BFC Hertha 1892.
V roce 1910 porazila Hertha anglický poloprofesionální klub Southend United a zapsala se do historie jako první evropský tým, který zvítězil nad týmem z Anglie.
K největším úspěchům v dějinách patří dva mistrovské tituly v roce 1930 a 1931.
Během války byl klub podporován nacistickým režimem.
Po druhé světové válce se klub přezdívaný „Stará dáma“ během 50. let etabloval mezi předními celky v Berlínské Oberlize (). V ročníku 1962/63 ji Hertha opanovala a zajistila si tím vstupenku do právě založené Bundesligy.
Novým domovem se stal Berlínský Olympijský stadion (jeho architektem byl Albert Speer), působení v první lize však trvalo jen dva roky. Úplatkářská aféra totiž klub poslala do nižších pater.
Navzdory rozdělení Berlína měla Hertha mnoho příznivců ve Východním Berlíně, z nichž někteří postávali při Berlínské zdi, aby poslouchali diváky na zápasech jejich milovaného klubu.
Úspěšnými se stala 70. léta – Hertha se třikrát umístila třetí a jednou druhá (1974/75). V 80. letech se klub posouval mezi první a třetí ligou.
V průběhu sezóny 1978/79 berlínské mužstvo dosáhlo semifinále v Poháru UEFA, kde bylo vyřazeno jugoslávským týmem CZ Bělehrad jen kvůli pravidlu venkovních gólů.
Dva dny po pádu zdi se 10 až 15 tisíc východoněmeckých fanoušků Herthy zúčastnilo zápasu svého klubu proti Wattenscheidu.
Asi tři měsíce po pádu zdi se Hertha za přátelské atmosféry utkala s východoněmeckým klubem Union Berlín a vyhrála 2:1.
Roku 1997 se Hertha navrátila do první ligy a několikrát se kvalifikovala do evropských pohárů, kde zaznamenala vítězství v sezóně 1999/00 v Lize mistrů proti italskému AC Milán a anglické Chelsea. Mezi roky 2009 až 2013 se klub pohyboval mezi první a druhou ligou.

Na přelomu století 
Hertha se na konci sezóny 1998/99 umístila třetí a zajistila si pro další rok účast v Lize mistrů UEFA.
Během letních měsíců posílil mužstvo 19letý talent německého fotbalu Sebastian Deisler. Ve skupině s AC Milán, Chelsea a Galatasaray platila Hertha za outsidera, ale mužstvo okolo íránského útočníka Aliho Daeí, Michaela Preetze, Dariuse Wosze a právě Deislera přesto postoupilo do druhé skupinové fáze.
Trenér Jürgen Röber se musel potýkat se zraněním několika hráčů (včetně Deislera), připočtením zápasů v evropských pohárů se to promítlo do ligových výsledků a Hertha se umístila šestá.

Do sezóny 2001/02 zamířil tým z hlavního města s novou oporou, Brazilcem Marcelinhem odkoupeným za částku 7,5 milionu eur.
Tomu se povedl debut v rámci předsezónního Ligového poháru, ve kterém skóroval proti Leverkusenu. Hertha si posléze připsala výhru nad Bayernem Mnichov a ve finále znovu díky Marcelinhovi vyhrála 4:1 nad Schalke. Berlínský klub tak získal svoji první trofej od roku 1990, kdy opanoval druhou ligovou soutěž.
Ligový pohár klub vyhrál poprvé v historii. Hertha se v Bundeslize nakonec umístila čtvrtá. Odešel trenér Jürgen Röber, jehož náhradou se stal Falko Götz.

Současnost 
Od července 2019 vedl mužstvo kouč Ante Čović. V tomto období se Herthy ujal podnikatel Lars Windhorst, který odkoupil takřka 50 % podíl v klubu, celkově za částku 224 milionů eur.
To se projevilo na příchozích posilách, když za 20 milionů eur dorazil z Watfordu útočník Dodi Lukebakio. Právě Lukebakio hned v úvodním kole přispěl gólem k remíze 2:2 na hřišti favorita Bundesligy, Bayernu Mnichov.
Výkony ale nebyly přesvědčivé, což ukončilo Čovićovo angažmá a vedlo k příchodu velkého jména, když se mužstva dočasně chopil bývalý německý reprezentant Jürgen Klinsmann. V lednu klub zaplatil další hráčské příchody a zlomil rekord německé ligy ve výši sumy vydané v zimním přestupovém období.
Za částku 77 milionů eur dorazili čtyři hráči – Santiago Ascacibar, Matheus Cunha, Krzysztof Piątek a Lucas Tousart. Na jaře 2020 Hertha prohrála doma s Bayernem 0:4 a později ještě proti Mohuči 1:3, čímž skončilo po 76 dnech Klinsmannovo angažmá (bilance 3 výhry, 3 remízy a 3 prohry).
Čtvrtým koučem v sezóně se posléze stal Bruno Labbadia, který vystřídal dočasně trénujícího Alexandera Nouriho.
Následně propukla pandemie covidu-19 a liga se začala hrát opět až v květnu. Ve druhém květnovém zápase Hertha porazila rivala Union Berlin 4:0,
Hertha skončila na 10. příčce uprostřed tabulky.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1892 – BFC Hertha 92 (Berliner Fußball Club Hertha 1892)
 1923 – fúze s Berliner Sport-Club ⇒ Hertha BSC (Hertha Berliner Sport-Club)
 1945 – zánik
 1945 – obnovena činnost pod názvem SG Gesundbrunnen (Spielgemeinschaft Gesundbrunnen)
 1949 – Hertha BSC (Hertha Berliner Sport-Club)

Získané trofeje 
 Fußballmeisterschaft / Bundesliga ( 2× ) 
 1929/30, 1930/31
 DFL-Ligapokal ( 2× )
 2001, 2002
 Brandenburgische Fußballmeisterschaft ( 12× )
 1905/06, 1914/15, 1916/17, 1917/18, 1924/25, 1925/26, 1926/27, 1927/28, 1928/29, 1929/30, 1930/31, 1932/33
 Gauliga Berlin-Brandenburg ( 3× )
 1934/35, 1936/37, 1943/44
 Berliner Stadtliga ( 3× )
 1956/57, 1960/61, 1962/63
 Berliner Pokal ( 13× )
 1919/20, 1923/24, 1927/28, 1928/29, 1942/43, 1957/58, 1958/59, 1965/66, 1966/67, 1975/76‡, 1986/87, 1991/92‡, 2003/04‡ (‡ = ročník vyhrál rezervní tým)

Známí hráči

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1933–1939: Gauliga Berlin-Brandenburg
 1940–1941: Gauliga Berlin-Brandenburg – sk. A
 1940–1944: Gauliga Berlin-Brandenburg
 1945–1946: Berliner Stadtliga – sk. C
 1946–1947: Amateurliga Berlin – sk. C
 1947–1948: Amateurliga Berlin – sk. A
 1948–1949: Amateurliga Berlin – sk. C
 1949–1953: Berliner Stadtliga
 1953–1954: Amateurliga Berlin
 1954–1963: Berliner Stadtliga
 1963–1965: Fußball-Bundesliga
 1965–1968: Fußball-Regionalliga Berlin
 1968–1980: Fußball-Bundesliga
 1980–1981: 2. Fußball-Bundesliga Nord
 1981–1982: 2. Fußball-Bundesliga
 1982–1983: 2. Fußball-Bundesliga Nord
 1983–1986: 2. Fußball-Bundesliga
 1986–1988: Fußball-Oberliga Berlin
 1988–1990: 2. Fußball-Bundesliga
 1990–1991: Fußball-Bundesliga
 1991–1992: 2. Fußball-Bundesliga Nord
 1992–1997: 2. Fußball-Bundesliga
 1997–2010: Fußball-Bundesliga
 2010–2011: 2. Fußball-Bundesliga
 2011–2012: Fußball-Bundesliga
 2012–2013: 2. Fußball-Bundesliga
 2013– : Fußball-Bundesliga

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, zlaté podbarvení - 1. místo, stříbrné podbarvení - 2. místo, bronzové podbarvení - 3. místo, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v evropských pohárech

Hertha BSC II 
Hertha BSC II, dříve znám také pod názvem Hertha BSC Amateure, je rezervním týmem berlínské Herthy. Největšího úspěchu dosáhl v sezónách 1975/76 a 1976/77, kdy se v Oberlize (tehdejší 3. nejvyšší soutěž) umístil na 2. místě.

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1975–1986: Fußball-Oberliga Berlin
 1988–1991: Fußball-Oberliga Berlin
 1991–1994: Fußball-Oberliga Nordost Mitte
 1994–1996: Fußball-Regionalliga Nordost
 1996–1999: Fußball-Oberliga Nordost Nord
 1999–2000: Fußball-Regionalliga Nordost
 2000–2004: Fußball-Oberliga Nordost Nord
 2004–2007: Fußball-Regionalliga Nord
 2007–2008: Fußball-Oberliga Nordost
 2008–2012: Fußball-Regionalliga Nord
 2012– : Fußball-Regionalliga Nordost

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  
 Profil klubu  na Weltfussballarchiv.com 

 
Německé fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1892
Sport v Západním Berlíně
Sportovní kluby v Berlíně